Johnstone steht für:
 Johnstone (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 FC St. Johnstone, schottischer Fußballverein

Johnstone ist der Name folgender 

Orte:
 Johnstone (Schottland) in Schottland
 Johnstone (Neuseeland) in Neuseeland

geografischer Objekte:

 Johnstone-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Johnstone Lake, See in Antarktika
 Johnstone Ridge, Gebirgszug in der Britannia Range, Antarktika
 Mount Johnstone, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 John Stone
 Johnston
 Johnstown
 Jonestown